Il singolare del torneo di tennis Bank Austria Tennis Trophy 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Feliciano López che ha battuto in finale Guillermo Cañas 6-4, 1-6, 7-5, 3-6, 7-5.

Teste di serie

  David Nalbandian (quarti di finale)
  Nicolás Massú (quarti di finale)
  Rainer Schüttler (quarti di finale)
  Juan Ignacio Chela (primo turno)

 Paradorn Srichaphan (secondo turno)
 Guillermo Cañas (finale)
Assente
 Feliciano López (campione)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Bank Austria Tennis Trophy 2004
ATP Tour 2004